Baudelot est un patronyme porté notamment par :

 Christian Baudelot (né en 1938), acteur de la sociologie française et des sciences de l'éducation contemporaine ;
 Joseph Baudelot, (1804-1861), homme politique français.

Homonymie de patronyme